Иску́сство ре́чи на суде́ — книга известного русского юриста Петра Пороховщикова (под псевдонимом П. Сергеич), которая содержит исследование условий и методов судебного красноречия. Впервые книга была издана в Санкт-Петербурге в 1910 году, после чего выдержала несколько переизданий. В 2007 году вышла аудиокнига.

Издания 
 Искусство речи на суде. — СПб.: Сенатск. типогр., 1910.
 Искусство речи на суде. — М.: Госюриздат, 1960. — 372 с. — 25000 экз.
 Искусство речи на суде. — М.: Юрид. лит-ра, 1988. — 380 с. — 100000 экз. — ISBN 5-7260-0025-0
 Искусство речи на суде. — Тула: Автограф, 1999. — 320 с. — 10000 экз. — ISBN 5-89-201-010-4

Примечания

Литература 
 Кони А. Ф. Искусство речи на суде // Судебные речи знаменитых русских адвокатов / Составитель и редактор Е. Л. Рожникова. — М.: Гардарика, 1997. — С. 15—29. — 392 с. — 10000 экз. — ISBN 5-7762-0030-X

Юридическая литература
Риторика
Правосудие